Planète+ est nom donné à :

Télévision 

 Planète+, chaîne française française, appartenant à MultiThématiques, filiale du Groupe Canal+.
 Planète+ (Québec), chaîne française québécoise, appartenant à MultiThématiques, importé par TerraTerra Communications.
 Planete+ (Pologne), chaîne française polonaise, filiale du Groupe Canal+.